Satoshi Yamaguchi :

Satoshi Yamaguchi (football, 1959) (山口 悟)
Satoshi Yamaguchi (football, 1978) (山口 智)